Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1973 года прошёл с 24 по 25 февраля на «катке имени Дренте» в Стрёмсунде (Швеция).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1973 года
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин